Pojam revija (fr. revue: smotra) ima sljedeća značenja:

 smotra, skup, javno predstavljanje nekog djela ili postignuća:
 filmska revija
 modna revija
 kazališna revija...
 u nakladništvu naziv za različite tiskovine ili
 revija (glazba), glazbenoscensko djelo zabavna ozračja, srodno varijetetima.

Izvori